O2 World Berlin, een arena geopend in 2008
 O2 World Hamburg, een arena geopend in 2001

{{DISPLAYTITLE:O2 World}}